Rosa – gmina w Niemczech, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Rosa – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Rosa (Róża) – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego
 rosa – krople wody osadzone na powierzchni roślin, przedmiotów itp.
 Rosa – planetoida o numerze katalogowym 223
 Rosa (róża) – rodzaj roślin z rodziny różowatych

Zobacz też

Geografia 
 Fratte Rosa – miejscowość i gmina we Włoszech, w prowincji Pesaro e Urbino
 Monte Rosa (Mont Rose) – masyw górski
 Trezzano Rosa – miejscowość i gmina we Włoszech, w prowincji Mediolan

Osoby 
 Rosa Blasi – amerykańska aktorka
 Rosa Bonheur – francuska malarka i rzeźbiarka
 Rosa Caracciolo (Rózsa Tassi) – włoska aktorka pornograficzna
 Rosa Díez – hiszpańska polityk
 Rosa Estaràs Ferragut – hiszpańska polityk
 Rosa López – hiszpańska piosenkarka
 Rosa María Morató – hiszpańska lekkoatletka
 Rosa Miguélez – hiszpańska polityk
 Rosa Mota – portugalska lekkoatletka
 Rosa Parks – amerykańska działaczka na rzecz praw człowieka
 Rosa Ponselle (Rose Melba Ponzillo) – amerykańska sopranistka
 Rosa Raisa (Róża Bursztyn) – polska sopranistka
 Rosa Russo Iervolino – włoska polityk
 Rosa Zafferani – polityk San Marino
 Bernard Rosa (Jan Krzysztof Rosa) – cysters, opat klasztoru w Krzeszowie
 Bogusław Rosa – polski geograf, profesor
 Chiara Rosa – włoska lekkoatletka
 Daniele Rosa – włoski zoolog
 Don Rosa – amerykański rysownik komiksowy
 Henrique Rosa – prezydent Gwinea Bissau
 Hermann Rosa – niemiecki architekt
 Hernâni José da Rosa – brazylijski piłkarz
 Michał Rosa – polski reżyser filmowy
 Michał Rosa – polski judoka
 Monika Rosa – polska polityk
 Orlando Rosa – brazylijski piłkarz
 Pavel Rosa – czeski hokeista
 Salvator Rosa – włoski malarz

Inne 
 Rosa dos Ventos (Róża wiatrów Henryka Żeglarza) – kamienny krąg w Twierdzy Sagres
 rosa miodowa (spadź) – słodka ciecz występującą na kłosach zbóż i traw
 ROSA (Rapid Oscillations in the Solar Atmosphere) – teleskop słoneczny
 Rosà – miejscowość i gmina we Włoszech, w prowincji Vicenza
 Rösa – dzielnica gminy Muldestausee w Niemczech, w powiecie Anhalt-Bitterfeld
 Rose – strona ujednoznaczniająca
 Santa Rosa – strona ujednoznaczniająca
 Róża – strona ujednoznaczniająca